

Geografia 
 Lax – antico comune dell'Aveyron, ora parte di Causse-et-Diège (Francia)
 Lax  – comune del Canton Vallese (Svizzera)
 Laax  – comune del Canton Grigioni (Svizzera)

Sigle
 Latin American Exchange  – stable di wrestler attiva nella Total Nonstop Action Wrestling

Codici 
 LAX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Los Angeles (Stati Uniti)
 lax – codice ISO 639-3 della lingua tiwa (India)

Musica 
 LAX  – album di The Game del 2008

Televisione 
 LAX  – serie televisiva statunitense del 2004